Walk of Fame steht für Gehwege:

Deutschland
 OLB Walk of Fame
 Sterne der Satire – Walk of Fame des Kabaretts in Mainz, Deutschland
 Wein Walk of Fame am Deutschen Weintor in Schweigen-Rechtenbach
 MOWOS, Munich Olympic Walk of Stars
 BVB Walk of Fame in Dortmund, Deutschland
 Sports Walk of Fame in Magdeburg, Deutschland
Weiteres
 Walk of Fame (2015), US-amerikanische Filmkomödie des Regisseurs Jesse Thomas aus dem Jahr 2015
 Hollywood Walk of Fame in Los Angeles, Vereinigte Staaten
 Walk of Fame Europe in Rotterdam, Niederlande
 Canada’s Walk of Fame in Toronto, Kanada
 USA Badminton Walk of Fame in Orange County, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Ruhmeshalle ()
 Avenue of Stars